Kitaj-gorod (wijk)
 Kitaj-gorod (metrostation)